

Astronomia 
 117506 Wildberg – asteroide della fascia principale

Geografia

Germania 
 Wildberg – città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Wildberg – comune soppresso e accorpato Schönewalde, città nel circondario dell'Elba-Elster (Brandeburgo)
 Wildberg – comune nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Wildberg – ex comune ora quartiere di Klipphausen, comune nel circondario di Meißen (Sassonia)

Svizzera 
 Wildberg – comune nel distretto di Pfäffikon (Canton Zurigo)